Roydon (Essex), plaats in het bestuurlijke gebied Epping Forest, in het Engelse graafschap Essex.
 Roydon (King's Lynn and West Norfolk), plaats in het bestuurlijke gebied King's Lynn and West Norfolk, in het Engelse graafschap Norfolk.
 Roydon (South Norfolk), plaats in het bestuurlijke gebied South Norfolk, in het Engelse graafschap Norfolk.